Segouin est un patronyme porté notamment par :

 Simone Segouin (1925-2023), résistante française ;
 Vincent Segouin (1972-), homme politique français.